Node může být:

 Node 1 – modul Mezinárodní kosmické stanice (ISS)
 Node 2 – modul ISS
 Node 3 – modul ISS
 Node B – prvek telekomunikačních sítí UMTS
 Node.js – software